El término grieta puede referirse a:

Botánica
 Grieta, nombre común de la planta Rumex acetosa. 
Economía y ecología
 Grieta metabólica, desequilibrio del metabolismo social entre el ser humano y la naturaleza.
Geología
 Grieta, un rasgo geomorfológico.
Política y sociedad
 La grieta (Argentina), un conflicto de la sociedad argentina por razones políticas y sociales.